Toponímia:
 Lacroix-Barrez, municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Lacroix-Falgarde, municipi francès del departament de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Lacroix-Saint-Ouen, municipi francès al departament de l'Oise 
 Lacroix-sur-Meuse, municipi francès al departament del Mosa 
 Saint-François-Lacroix, municipi francès al departament de Mosel·la 
 Biografies:
 Antoine Lacroix (Remberville, 1756 - Lübeck, 1812), violinista i compositor francès del Classicisme
 Christian Lacroix (Arles, 1951), dissenyador de moda francès 
 Léo Lacroix (Bois-d'Amont, 1937), esquiador alpí francès que va destacar a la dècada del 1960
 Sylvestre François Lacroix (1765-1843), matemàtic francès
 Thierry Lacroix (Nogaro, Gers, 1967), antic jugador de rugbi a XV francès